Bryant Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bryant Peak (Chelan County, Washington)
 Bryant Peak (King County, Washington)